Luaces peut désigner :

 Isbel Luaces, un athlète cubain
 Joaquín Lorenzo Luaces, un écrivain cubain
 Noángel Luaces, un joueur cubain de basket-ball.